Apri steht für:
Apricus Biosciences, Inc. (APRI), US-Unternehmen
Apri-Lieder, (āpriyas), Textform des Rig Veda
Siehe auch:
Abri